Премијер лига Енглеске 2017/2018. је била 26. сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992. Сезона је почела 11. августа 2017. године и завршила се 13. маја 2018. године.

Манчестер Сити је освојио трећу титулу у Премијер лиги Енглеске, и пету титулу Енглеске.

Свонзи Сити, Стоук Сити и Вест Бромич албион су испали у Чемпионшип - другу лигу Енглеске.

Табела 

 (Ш) - шампион ;  (И) - испали из лиге 

 Правила рангирања тимова:
 Број бодова
 Гол разлика
 Већи број постигнутих голова
 Бараж (само у случају одређивања првака, испадања из лиге или квалификација за УЕФА-ина такмичења)

Статистика

Најбољи стрелци

Хет-трикови у току сезоне 

4 фудбалер постигао 4 гола

(Д) – Домаћин; (Г) – Гост

Листа асистената

Утакмице без примљеног поготка у току сезоне

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница Премијер лиге
 Премијер лига Енглеске на званичном сајту УЕФА

Премијер лига
Сезона 2017/18. у енглеском фудбалу